Индык — украинская  фамилия.

Известные носители 
 Индык, Иван Степанович (1917—1944) — морской пехотинец, старшина 2-й статьи, Герой Советского Союза (1945).
 Индык, Павел Викторович (род. 1972) — Герой Российской федерации.
 Индык, Роман Викторович (род. 1973) — российский актёр театра и кино, автор пьес и постановщик спектаклей.
 Индык, Семён Леонтьевич (1909—1980) — лётчик-истребитель, гвардии подполковник, Герой Советского Союза (1945).

См. также 
 Индычий
 Индюк (значения)